Azzedine Amanallah (Marrakech, 7 de abril de 1956) é um ex-futebolista de Marrocos, que atuava como meia.

Carreira 
Amanallah fez parte do elenco da segunda partição da Seleção Marroquina de Futebol na Copa do Mundo de 1986.

Clubes 
 1981-82 :  Difaâ El Jadida
 1982-83 :  Difaâ El Jadida
 1983-84 :  Besançon RC
 1984-85 :  Besançon RC
 1985-86 :  Besançon RC
 1986-87 :  Chamois Niortais
 1987-88 :  Chamois Niortais
 1988-89 :  EA Guingamp
 1989-90 :  EA Guingamp

Ligações externas
Perfil em Fifa.com 

Futebolistas de Marrocos
Futebolistas do En Avant de Guingamp
Futebolistas do Chamois Niortais Football Club
Futebolistas do Difaâ d'El Jadida
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1986
Jogadores da Seleção Marroquina de Futebol